Алексей Николаевич Ильин (24 сентября 1944, дер. Друи, Псковская область — 14 октября 1996, Москва) — советский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК КП РСФСР (1990—1991).

Биография 
В 1962 году поступил в Великолукский сельскохозяйственный институт (закончил в 1971 году, с перерывом на службу в Советской Армии в 1963-1966 годах) и аспирантуру при АОН при ЦК КПСС (1986), кандидат экономических наук (1985).

С 1967 — на комсомольской работе: секретарь комитета ВЛКСМ Великолукского сельскохозяйственного института, в 1967—1969 1-й секретарь Великолукского горкома ВЛКСМ, в 1969—1971 — 2-й секретарь Псковского обкома ВЛКСМ, в 1971—1973 — ответорганизатор ЦК ВЛКСМ, с января 1973 — 1-й секретарь Псковского обкома ВЛКСМ.

В 1975—1979 — 1-й секретарь Куньинского райкома КПСС, в 1979—1983 и 1985—1988 — секретарь Псковского обкома КПСС, в 1988—1990 — 1-й секретарь Псковского обкома КПСС. В 1983—1985 — учился в аспирантуре АОН при ЦК КПСС.

В сентябре 1990 — ноябрь 1991 — 2-й секретарь, член политбюро ЦК КП РСФСР.

Одновременно в марте—октябре 1990 года председатель Псковского облсовета.

Член КПСС с 1966, член ЦК КПСС в 1990—1991 годах. Народный депутат СССР от Островского территориального избирательного округа в 1989—1991 годах.

Умер в Москве 14 октября 1996 года, похоронен .

Примечания 
 Псковский биографический словарь. Под общ. ред. В. Н. Лещикова. Псков, ПГПИ, 2002.

Выпускники вузов Псковской области
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Члены Бюро ЦК КП РСФСР
Первые секретари Псковского обкома КПСС
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Члены ЦК КПСС
Кандидаты экономических наук
Делегаты XIX конференции КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Депутаты Псковского областного совета‎
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ‎
Секретари ЦК КП РСФСР
Первые секретари районных комитетов КПСС